Drzetowo – część Szczecina, do 1945 niem. Bredow
 Bredow – brandenburska rodzina szlachecka
 Reinhard Bredow (ur. 1947) – niemiecki saneczkarz
 Ferdinand von Bredow (1884-1934) – szef Abwehry w latach 1930–1932
 Gabriel Gottfried Bredow (1773-1814) – niemiecki pedagog
 Paul Bredow (1902-1945) – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Nikołaj Bredow (1873-1945) – carski generał lejtnant
 Fiodor Bredow (1884-1959) – carski generał major